Мамоновский сельсовет

 Мамоновский сельсовет — в Маслянинском районе Новосибирской области
 Мамоновский сельсовет — в Кунцевском (1929—1960), Красногорском (1960—1963), Звенигородском (1963—1965) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Мамоновский сельсовет — в Лотошинской волости Волоколамского уезда Московской губернии (1924—1927)